Страшево () — деревня в Польше,  в Куявско-Поморском воеводстве, в Александрувским повяте, в  гмине Конецк. Расположенa в северно-центральном регионе страны, в 10 километрах к юго от Александрова и в 28 километрах к юго от Торуня. Впервые упомянута в 1250 г.

В Страшево родился святой мученик Владислав Демский.

По данным на 2004 год, население составляет ок. 430  жителей.

Ссылки 
 Церковный приход Страшево (на польском языке).
 Карта

Населённые пункты Куявско-Поморского воеводства